Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental

arbre singular

biblioteca especialitzada

biblioteca privada

biblioteca pública

biblioteca universitària

carrer

carretera

casa

castell

centre educatiu privat de Catalunya

curs d'aigua

edifici

edifici històric

entitat de població

escola de Catalunya

esdeveniment

església

estació de ferrocarril

font

hospital

hotel

institut de Catalunya

masia

muntanya

museu

parc

parròquia eclesiàstica

pont

serra

Misc 

Sant Cugat del Vallès